Harrow hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Harrow (Victoria), pueblo en Victoria (Australia);
 Harrow (Wexford), localidad en Wexford (Irlanda).

En Inglaterra
 Municipio de Harrow (Londres), en el Gran Londres;
 Barrios en el municipio anterior:
 Barrio de Harrow (Londres);
 Harrow on the Hill;
 North Harrow;
 West Harrow;
 Harrow Weald;
 South Harrow;
Circunscripción parlamentaria de Harrow, antigua circunscripción parlamentaria en torno a dicho municipio;
 Harrow School, en el barrio de Harrow on the Hill;